Jo-Wilfried Tsonga var regerande mästare, men valde att inte deltaga detta år.

Gaël Monfils vann titeln efter att ha besegrat Vasek Pospisil med 7–5, 6–3 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Open Sud de France 2020 – Singel
2020 – Singel